Тухсигат (Тух-Сигат) — река в России, протекает в Томской области.

Устье реки находится в 158 км по левому берегу реки Нюролька. Длина реки составляет 131 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Притоки 
 63 км слева: Заячья
 ? км справа Малый Лохниют
 93 км слева: Вичикуланигай
 ? км справа Большой Лохниют
 113 км слева: Куланигай

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Нюрольки
Реки Каргасокского района